Алленсбах () — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Констанц. Население составляет 7106 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 26,53 км². Официальный код — 08 3 35 002.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга